Крижанівський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Крижанівський Амплій — український письменник, що писав церковнослов'янською мовою. Його твори друкувалися у Почаївській друкарні.
 Крижанівський Андрій Львович (*1947) — український інженер-енергетик, нумізмат, дослідник Львівського монетного двору у XIV—XV століттях, дослідник історії електрифікації Львівщини.
 Крижанівський Андрій Миколайович (1907—1950?) — український письменник. Псевдонім — Святослав Доленга.
 Крижанівський Андрій Степанович — український письменник.
 Крижанівський Борис Миколайович (1929—1991) — український кінодраматург, кінорежисер, кінокритик.
 Крижанівський Віктор Володимирович (1950—2016) — український художник, член Національної спілки художників України.
 Крижанівський Віктор Володимирович (1961—2021) — український дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України.
 Крижанівський Віталій Троадійович (1933—2007) — український художник.
 Крижанівський Валентин Іванович (1938—2008) — український зоолог.
 Крижанівський Володимир Петрович (1940) — український посол, депутат.
 Крижанівський Володимир Прокопович (1947) — український історик, педагог.
 Крижанівський Володимир Романович (*1971) — український футболіст, нападник і півзахисник.
 Крижанівський Всеволод Йосипович (1885—1938) — український філолог, фахівець з правничої термінології.
 Крижанівський Данило Якович (1856—1894) — український педагог і композитор.
 Крижанівський Дмитро Антонович (1867—1924) — український математик.
 Крижанівський Євстахій Іванович (1948) — український інженер.
 Крижанівський Іван Іванович (1883—1938) — фізіолог, композитор і музикознавець.
 Крижанівський Микола Климентійович — галицький громадський діяч, адвокат, доктор права. Державний повітовий комісар ЗУНР в Бучачі.
 Крижанівський Микола Миколайович — скульптор, письменник.
 Крижанівський Микола Сергійович — радянський, український кінооператор, організатор кіновиробництва.
 Крижанівський Михайло — судовий радник у Сокалі, вояк УГА
 Крижанівський Михайло Іванович — радянський розвідник, американський політолог.
 Крижанівський Никанор Федорович — революціонер.
 Крижанівський Олег Прокопович — український історик.
 Крижанівський Олександр Володимирович — український театральний діяч, актор та режисер.
 Крижанівський Олександр Панасович —художній керівник хору Палацу культури і мистецтв Вишневої міської ради (Київська область), заслужений працівник культури України.
 Крижанівський Павло Павлович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Крижанівський Сава Полікарпович — радянський військовий розвідник, Герой Радянського Союзу.
 Крижанівський Сергій Вікторович — український юрист.
 Крижанівський Степан Андрійович — український поет, перекладач.
 Крижанівський Троадій Річардович — лікар-терапевт.
 Крижанівський Федір Іванович — український політик.
 Крижанівський Федір Петрович (* 1947) — український тромбоніст, педагог, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений артист України.
 Крижанівський Ярослав Йосипович — український лікар.

Див. також 
 Крижанівська
 Кржижановський
 Крижановський
 Кшижановський

Примітки 

Українські прізвища